Китум — кенийская фамилия. Известные носители:

 Китум, Силас — кенийский бегун на средние дистанции.
 Китум, Тимоти (род. 1984) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Китум, Эдвин — кенийский бегун на длинные дистанции.